Montgomery County kan syfta på ett flertal countyn i USA.

Montgomery County, Alabama 
Montgomery County, Arkansas 
Montgomery County, Georgia 
Montgomery County, Illinois 
Montgomery County, Indiana 
Montgomery County, Iowa 
Montgomery County, Kansas 
Montgomery County, Kentucky
Montgomery County, Maryland 
Montgomery County, Mississippi
Montgomery County, Missouri 
Montgomery County, New York 
Montgomery County, North Carolina 
Montgomery County, Ohio
Montgomery County, Pennsylvania 
Montgomery County, Tennessee 
Montgomery County, Texas 
Montgomery County, Virginia